Абривиатурата БНФ може да се отнася за:

 Българска национална филмотека
 Български национален фронт